pap-klasse, de classificering die een eventuele afwijking aangeeft van cellen in de baarmoedermond
PAP (studentenvereniging), een studentenvereniging aan de Universiteit Utrecht
Amerikaanse Populaire Revolutionaire Alliantie, Partido Aprista Peruano, een politieke partij in Peru
Password Authentication Protocol, protocol van RADIUS waarbij gegevens onversleuteld worden verwerkt
People's Action Party (Niue), een politieke partij in Niue
People's Action Party (Papoea-Nieuw-Guinea), een politieke partij in Papoea-Nieuw-Guinea
People's Action Party (Salomonseilanden), een politieke partij in de Salomonseilanden
People's Action Party (Singapore), een politieke partij in Singapore
People's Action Party (Vietnam), een Vietnamese politieke partij in ballingschap
Polskiej Agencji Prasowej, een Pools persagentschap
Poly-A-polymerase, een enzym bij RNA-processing

Zie ook
Pap (doorverwijspagina)